Свиновод может означать:

 Свиновод — специалист в области свиноводства.
 Свиновод — река в Белоруссии.
 Свиновод — прежнее название села Восход Сахалинской области России.